Anfisa Rezcova (1964) – ex biatleta e fondista russa, madre della biatleta Kristina
 Galina Magidson-Rezcova (1943) – ex cestista sovietica
 Kristina Rezcova (1996) – biatleta russa